Castilló (Ribera d'Urgellet), serra del municipi de Ribera d'Urgellet a la comarca de l'Alt Urgell
 Castilló (els Masos de Baiarri), indret del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Castilló d'Encús, llogaret del municipi de Talarn, a la comarca del Pallars Jussà
 Castilló de Tor, poble del municipi del Pont de Suert, a la comarca de l'Alta Ribagorça 
 Castilló de Sos, municipi de la comarca aragonesa de la Ribagorça
 Espluga de Castilló, cova del municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Estret de Castilló, paratge a cavall dels termes municipals de Conca de Dalt, del Pallars Jussà 
 Llau de Castilló, llau del municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Obaga de Castilló, obac del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Pas de Castilló, pas de muntanya del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Serrat de Castilló, serrat del municipi de Conca de Dalt 
 Terrers de Castilló, territori del municipi de Conca de Dalt, Pallars Jussà
 Tossal del Castilló, muntanya del municipi de Montferrer i Castellbò a la comarca de l'Alt Urgell